Por Linus pode estar à procura de:
 Linus Pauling (1901-1994) - um químico norte-americano;
 Linus Torvalds (n. 1969) - um programador, reconhecido como o criador do Linux;
 Linus van Pelt, personagem da série Peanuts, de Charles Schulz;
 Lei de Linus, lei epigramática.

Ver também
 Papa Lino.

Desambiguação